Sonique kan avse:
 Sonique (musiker) – född 1968, brittisk DJ och sångare
 Sonique (dragracer) – en tävlande i Rupauls dragrace under säsong 3
 Villette Sonique – en årlig musikfestival i Parc de la Villette, Paris, Frankrike